Aristofan može značiti:

 Aristofan, grčki komediograf 
 Aristofan, grčki umjetnik
 2934 Aristofan, asteroid nazvan po jednom od dvojice Aristofana